Wimbledon-mesterskaberne 2005 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner i perioden 20. juni - 3. juli 2005 i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien. Det var den 119. udgave af Wimbledon-mesterskaberne og den tredje grand slam-turnering i 2005. Kvalifikationen spilledes den 13. - 16. juni 2005 på Bank of England Sports Ground i Roehampton.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 2005 androg £ 10.085.510, hvilket var en stigning på 3,9 % i forhold til året før. I mesterskabsrækkerne var pengepræmierne fordelt som vist nedenfor.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Legender 

Finalerne i invitationsturneringen for tidligere topspillere, "legender", fik følgende resultater..

Eksterne henvisninger 

 Wimbledon 
 WTA Results 2005 - Wimbledon results 2005

Noter 

2005
WTA Tour 2005
ATP Tour 2005